Il singolare del torneo di tennis Shelbourne Irish Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robert Smeets che ha battuto in finale Frederik Nielsen 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Miša Zverev (primo turno)
 Gilles Müller (quarti di finale)
 Roko Karanušić (secondo turno)
 Kristian Pless (secondo turno)

 Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)
 Robert Smeets (Campione)
 Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)
 Matwé Middelkoop (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Shelbourne Irish Open 2008